La sinistrose peut faire référence à deux sens :
 En psychopathologie, une sinistrose est un syndrome psychique notamment observé chez les victimes d'accident du travail
 En termes courant, une sinistrose est un état de profond pessimisme

Homonymie